Снежков Михаил Николаевич (род. 1945, город Аша) — инженер, экономист, предприниматель, правовед, политолог, правозащитник, политик.

Биография 
Родился 19 июля 1945 года.

В 1969 году окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-электромеханик». В 1976 году окончил Университет технического прогресса и экономических знаний, в 1981 году — Университет марксизма-ленинизма.

Трудовую деятельность начал в 1959 году рабочим-геофизиком геологоразведочных партий. В 1967—1969 годах — старший техник, инженер НИИ приборостроения. В 1969—1971 годах — старший инженер ЦНИТИ Министерства оборонной промышленности, ученый секретарь экспертного совета по оценке качества гражданской продукции Министерства оборонной промышленности. В 1979—1984 годах — заместитель заведующего отделом совершенствования главного информационного вычислительного центра Министерства тяжелого машиностроения. В 1984—1990 годах — заведующий бюро стандартизации и нормоконтроля ВЦКП Мосгорисполкома.

Кандидат в мэры города Москвы в 1991 году. Кандидат в главы администрации города Москвы с 1993 года. Сопредседатель-казначей профсоюза «Центр» кандидатов в главы администрации Москвы и их сторонников с 1993 года. Член ЦК «Свободных профсоюзов» с 1995 года. Депутат V-й Государственной Думы России — I Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва (1993—1995 гг.) по Оренбургской области и Кавминводам от фракции ЛДПР. Член Комитета Госдумы по образованию, культуре и науке.

Учредитель, председатель и руководитель Студенческого творческого кооперативного научно-технического общества (СТК НТО) «Коллега» с 1990 года. Президент-попечитель Международного Общественного Фонда сохранения окружающей среды (МОФ СОС). Учредитель и председатель Студенческого творческого кооперативного научно-технического общества (СТК НТО) «Коллега» с 1995 года. Член Всероссийского общества «Знание» с 1967 года. Член Союза литераторов Российской Федерации с 1997 года. Член Русского Исторического Общества с 2003 года.

Проживает в Москве.

Примечания

Ссылки 
 Снежков Михаил Николаевич на сайте «VIPERSON.RU»

Выпускники МЭИ
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Члены ЛДПР